Simiyu – region w Tanzanii
 Simiyu – rzeka w Tanzanii

Przypisy